Бейм — фамилия.

Известные носители 
 Бейм, Валерий Ильич (род. 1950) — австрийский, ранее советский, израильский, шахматист и шахматный тренер, гроссмейстер (1994).
 Бейм, Исаак Абрамович (1828—1892) — караимский религиозный и общественный деятель.
 Бейм, Сергей Геннадьевич (род. 1968) — украинский и российский предприниматель, генеральный директор Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».
 Бейм, Соломон Абрамович (1819—1867) — исполняющий обязанности Таврического и Одесского гахама (1855–1857), старший газзан и учитель в Чуфут-Кале (1841—1853).
 Бейм, Юзеф (1937—1987) — польский генерал, главный комендант гражданской милиции ПНР в 1981—1987 годах.